Chevrolet Trailblazer (2020)
Chevrolet TrailBlazer (2002)

Pagine correlate
Trailblazer